Pizzicata, ballo simile a pizzica e tarantella
Pizzicata, film di Edoardo Winspeare del 1996